Ха-Коэн — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ха-Коэн, Гершон (род. 1955) — генерал-майор запаса Армии обороны Израиля.
 Ха-Коэн, Давид (1898—1984) — израильский политик, депутат кнессета.